Карл Богданович Кнорринг (12 августа 1774 — 17 марта 1817) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 

Карл Кнорринг родился 12 августа 1774 года в дворянской семье.

В службу вступил в 1787 году вахмистром в конную гвардию; в 1796 году перешел капитаном в Ольвиопольский гусарский полк. 

В 1801 году в чине подполковника назначен состоять инспекторским адъютантом, при генерале от кавалерии Апраксине, а в 1805 году — при генерале И. И. Михельсоне.

В 1806 году Карл Богданович Кнорринг был назначен командиром Татарского конного (с ноября 1807 года уланского) полка, с которым принял участие в войне с французами, отличился в сражении при Пултуске; 8 января 1807 года награждён орденом Святого Георгия 4-го степени № 697  Лихим налетом взял гг. Алленштейн и Бергфриде и сражался под Гейльсбергом.

В 1809 году участвовал в походе русских войск в Галицию и занял Лемберг (Львов). Произведенный в 1807 году в полковники, а в 1812 году назначенный шефом Татарского уланского полка, Кнорринг во время Отечественной войны «возложенные на него экспедиции к городу Белостоку выполнил, как искусный и предприимчивый партизан, разбив у Городечны деташемент французского генерала Фериера», за что произведён в генерал-майоры.

11 ноября 1813 удостоен ордена Святого Георгия 3-го класса № 344  В этом бою был тяжело ранен.

Карл Богданович Кнорринг умер в 1817 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Карл
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Генерал-майоры (Российская империя)